Jeremy Soul, também conhecido como London Soul ou simplesmente Soul, é o pseudônimo de Jeremy Bonney, perito em dinâmica social e relacionamentos de origem inglesa e instrutor da empresa norte-americana Love Systems.

Biografia

De origem asiática (do Sri Lanka), Soul nasceu no Reino Unido e se formou em psicologia no University College London. Como ele próprio admite, Soul foi um jovem introvertido e tímido até encontrar a comunidade da sedução em 2003. Mas foi em 2005, após ler o livro The Game: Penetrating the Secret Society of Pickup Artists (em português, "O Jogo - A Bíblia da Sedução"), de Neil Strauss, que Soul verdadeiramente decidiu mudar sua vida social e amorosa. 

Inicialmente, Soul tentou abordar mulheres em bares e boates, como a maioria dos homens solteiros, mas rapidamente se apercebeu que a sua personalidade não se adequava bem a esses ambientes. Soul percebeu então que existia um grande número de possibilidades durante o dia que não estava sendo explorado por homens solteiros e decidiu desenvolver um método eficaz para abordar e atrair mulheres durante o dia  . Atualmente, Soul é um dos instrutores mais populares da empresa Love Systems e já ensinou seu método a milhares de homens por todo o mundo  .

Seu sistema se baseia em honestidade, curiosidade e coragem.  Soul defende que a masculinidade deve ser comunicada a uma mulher durante uma interação, sobretudo de forma não verbal (por exemplo, através de princípios de linguagem corporal e tonalidade vocal).

Em 2010, Soul lançou o livro Daytime Dating, um manual sobre a arte de conhecer mulheres durante o dia,    e foi eleito quinto maior artista da conquista de 2010 pela revista online TSB.

Soul é uma presença constante nos mídia, tendo escrito artigos para as revistas americanas FHM e Game Axis  e tendo sido entrevistado e/ou retratado pelo conceituado jornal britânico The Times , a revista americana Vegas Weekly, os jornais suecos Metro, The Local e Aftonbladet, o jornal australiano The Leader, a estação de rádio norueguesa P4, e a revista online TSB Magazine, entre outros.

Soul vive atualmente em Estocolmo.

Ligações externas
Love Systems
Perfil oficial de Jeremy Soul
o Blog de Jeremy Soul
Naturais de Londres
Relacionamentos interpessoais
Sedução